Ronneburg può riferirsi a:
 Ronneburg – città tedesca nel Land della Turingia
 Ronneburg – comune tedesco nel Land dell'Assia